Maria Sharapova var regerande mästare, men förlorade i finalen mot Serena Williams med 6–4, 6–4.

Seedning 

  'Serena Williams (Mästare)
  Maria Sharapova (Final)
  Victoria Azarenka (Semifinal)
  Agnieszka Radwańska (Kvartsfinal)
  Sara Errani (Semifinal)
  Li Na (Andra omgången)
  Petra Kvitová (Tredje omgången)
  Angelique Kerber (Fjärde omgången)
  Samantha Stosur (Tredje omgången)
  Caroline Wozniacki (Andra omgången)
  Nadia Petrova (Första omgången)
  Maria Kirilenko (Kvartsfinal)
  Marion Bartoli (Tredje omgången)
  Ana Ivanovic (Fjärde omgången)
  Roberta Vinci (Fjärde omgången)
  Dominika Cibulková (Andra omgången)
  Sloane Stephens (Fjärde omgången)
  Jelena Janković (Kvartsfinal)
  Anastasia Pavlyuchenkova (Andra omgången)
  Carla Suárez Navarro (Fjärde omgången)
  Kirsten Flipkens (Andra omgången)
  Ekaterina Makarova (Första omgången)
  Klára Zakopalová (Första omgången)
  Julia Görges (Första omgången)
  Lucie Šafářová (Första omgången)
  Sorana Cîrstea (Tredje omgången)
  Yaroslava Shvedova (Andra omgången)
  Tamira Paszek (Första omgången)
  Varvara Lepchenko (Tredje omgången)
  Venus Williams (Första omgången)
  Alizé Cornet (Tredje omgången)
  Sabine Lisicki (Tredje omgången)

Kval

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Nedre halvan

Sektion 5
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Första omgången
|RD2=Andra omgången
|RD3=Tredje omgången
|RD4=Fjärde omgången

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= N Li
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= B Mattek-Sands
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= L Domínguez Lino
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= T Maria
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= P Ormaechea
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= C Vandeweghe
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= Y Shvedova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= K Zakopalová
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= K Kanepi
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= S Vögele
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= H Watson
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= A Barty
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= L Hradecká
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= N Bratchikova
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= M Kirilenko
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= N Li
| RD2-score01-1='''7
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=2
| RD2-seed02=
| RD2-team02=

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Referenser

Externa länkar
 Huvudlottning

Franska öppna 2013